Jméno a příjmení František Mráz má více nositelů:

 František Mráz (matematik) – český matematik
 František Mráz (politik) – československý politik z Hodonínska, poválečný poslanec za KSČ v letech 1945–1960
 František Mráz (duchovní) – český katolický duchovní, představitel Jilemnického vikariátu
 František Mráz (jazykovědec) (1835–1884) – slovenský jazykovědec
 František Mráz (výtvarník) (* 1953) – slovenský výtvarník